Лубанг:

 Лубанг — группа островов в Южно-Китайском море, принадлежащая Филиппинам.
 Лубанг — город и муниципалитет на Филиппинах.
 Лубанг — остров в Южно-Китайском море, принадлежащий Филиппинам.